Kiowa – plemię Indian północnoamerykańskich
 Kiowa – lekki śmigłowiec obserwacyjny, produkcji amerykańskiej
Miejscowości w USA:
 Kiowa – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Elbert
 Kiowa – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Kiowa – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
Gminy w USA:
 Kiowa (ang. Kiowa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kiowa (ang. Kiowa County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Kiowa (ang. Kiowa County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Kiowa (ang. Kiowa County) – w stanie Oklahoma